Наманги Аути — политическая партия Вануату.

Основана Эйми Малере в 1975 году в результате раскола Движения за автономию Новых Гебридов. Новая партия отстаивала интересы франкофонного населения, для который быстрый переход к независимости мог означать засилье английского языка. На первых для себя выборах 1979 года партия получила в парламенте 2 места.

Партия отстаивает децентрализацию страны через превращение её в конфедерацию автономных провинций.

В конце 1980-х годов партия примкнула к Союзу умеренных партий (UPM), с 2000 по 2002 находилась в составе Конфедерации зелёных. В 2002 году стала независимой партией Поля Телекука, который изначально прошёл в парламент от Конфедерации зелёных.

В выборах 2012 года участвовала под названием Mouvement de réunification pour le changement, в выборах 2016 года — Rassemblement Des Mouvements Pour Le Changement.

Участие в выборах 
С момента основания партии до 2018 года её представители несколько раз избирались в парламент.

Примечания 

Политические партии Вануату